Gröhler oder Groehler ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Gröhler (* 1938), deutscher Schriftsteller
 Hermann Gröhler (1862–1958), deutscher Sprachwissenschaftler und Namenforscher
 Klaus-Dieter Gröhler (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Olaf Groehler (1935–1995), deutscher Militärhistoriker